Christie může být:

 Christie (Kalifornie) – sídelní oblast v americké Kalifornii
 Christie (skupina) – britská rocková skupina
 Christie (firma) – firma vyrábějící projekční přístroje
 Christie (stanice metra v Torontu) – stanice metra v kanadském Torontu
 Christie's – významný aukční dům s uměleckými předměty a starožitnostmi

příjmení osob
 Agatha Christie (1890–1976) – anglická spisovatelka
 Chris Christie (* 1962) – americký republikánský politik 
 Gwendoline Christie (* 1978) – britská herečka
 John Walter Christie (1865–1944) – americký konstruktér a vynálezce
 Julie Christie (* 1941) – britská herečka
 Linford Christie (* 1960) – britský sportovec, atlet-sprinter
 Morven Christie (* 1979) – skotská herečka 
 William Christie (* 1944) – francouzský dirigent a cembalista amerického původu

další významy
 podvozek Christie – systém zavěšení kol konstruktéra J. C. Christieho

Rozcestníky - příjmení
Anglická příjmení